Poduska oder Poduška ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Poduška von Martinitz († 1397), böhmischer Adeliger, Landeshauptmann von Glatz und Frankenstein, königlicher Rat und Günstling des böhmischen Königs Wenzel IV.
 William Poduska (* um 1938), US-amerikanischer Informatiker und Unternehmer